Гладкий Віталій Дмитрович — український письменник-прозаїк.
 Гладкий Віталій Савич ( 1935) — український і радянський вчений, фахівець у галузі гідрофізики.

Примітки 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок